Педру-Режис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата-Параибана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Литорал-Норти. Население составляет 6,067 человек на 2016 год. Занимает площадь 73 560 км². Плотность населения — 78,37 чел./км².

Праздник города — 29 апреля.

Статистика
 Валовой внутренний продукт на 2014 составляет 39 155 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2014 составляет 6.526,84 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс человеческого развития на 2010 составляет 0,542 (данные: Программа развития ООН).

Примечания

Муниципалитеты штата Параиба